

Крумово () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Крумово () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кочериново.
 Крумово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Родопи.
 Крумово () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.